Теньковка — село в Карсунском районе Ульяновской области. Входит в Урено-Карлинское сельское поселение.

География 
Расположено в пойме реки Уренек в 28 км к северо-востоку от Карсуна.

Название 
Название произошло от переселенцев, которые были из села Теньки Казанской губернии.

История 
Село основано в 1648 году, во время строительства оборонительной Симбирско-Карсунской черты (1647—1652). В окрестностях городка Уренска (ныне Базарный Урень) поселились «переведенцы» из разных городов. Теньковские пешие стрельцы в количестве 200 человек образовали две слободы на реке Чёрный Урень. Там им было отмерено 1624 четверти (2436 десятин) на пашню да 157 десятин сенных покосов. Эти две слободы — Подгородная и Подлесная, впоследствии слились в одно большое село Теньковская Подлесная Слобода.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Тенковская Подлесная Слобода, при речке Урене и при ключе, ясашных крестьян, вошла в состав Карсунского уезда.

В 1796 году при создании Симбирская губерния вошла в состав Симбирского уезда.

В 1840 году, по распоряжению удельного начальства, в селе построена мужская, а в 1894 году женская школы.

В 1851 году 31 семейство (70 человек) переселились в село Екатериновку Самарского уезда.

В 1859 году Теньковка (Теньковская Подлесная Слобода) во 2-м стане Симбирского уезда. 

В 1861 году Теньковка вошла в состав Языковской волости.

Первая церковь Троицкая была построена в селе вскоре после основания самой слободы. В 1877 году она была разобрана за ветхостью и построена новая деревянная трёхпрестольная церковь во имя Святой Троицы, с приделами во имя святого пророка Ильи, во имя Святителя и Чудотворца Николая. В 1995 году на месте прежней церкви построена новая церковь во имя Святой Троицы.

В селе есть начальная земская школа и с 1894 года школа грамоты для девочек, помещается в доме священника. 

В 1924 году село входило в Теньковский с/с Уренско-Карлинскую волость Карсунского уезда Ульяновской губернии.

В 1928 году село вошло в состав Карсунского района.

В 1931 году создан колхоз «13 лет Октября». В Теньковку приходит новая техника, проводят свет, радио, телевидение и телефонную связь.

В 1943 году в составе Ульяновской области.

В 2005 году вошло в состав Урено-Карлинского сельского поселения.

Население

Уроженцы и жители села 

 Среди уроженцев села — поэт Анатолий Чесноков, земляки его называют карсунским Есениным. Трагически погиб 9 марта 2010 года в возрасте 58 лет, сгорев в своем доме в Теньковке.
 С 1948 по 1966 года настоятелем Троицкой церкви села Теньковки был Гермоген (Кузьмин). На могиле архимандрита Гермогена лежит закладной камень церкви, где он служил и которая была разрушена в начале 1960-х годов.

Достопримечательности 

 Обелиск погибшим в ВОВ (1967 г.) 
 Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны (1995 г.)

Улицы 
ул. Базарная, ул. Большая, Большой 1-й пер., Большой 2-й пер., ул. Владимирская, ул. Дальная, ул. Кузнецовская, п. Медянский, ул. Молодежная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Тенистая, ул. Усадебная.

Примечания

Ссылки 
 https://ulpressa.ru/ Теньковка/
 http://archeo73.ru// Селения Симбирского уезда

Литература 

 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages

Населённые пункты Карсунского района